Die Liste der Wahlkreise in Südwestafrika zeigt alle Wahlkreise in Südwestafrika (seit 1990 Namibia) auf, die bei Wahlen zwischen 1926 und 1978 Anwendung fanden. Für die ersten Wahlen zur South West African Legislative Assembly 1926 legte eine Wahlkreiskommission unter Oberrichter Jan Hendrik Gey van Pittius diese fest.

Wahlkreise

Siehe auch 
 Liste der Wahlkreise in Namibia

Literatur 
 Martin Eberhardt: Zwischen Nationalsozialismus und Apartheid: die deutsche Bevölkerungsgruppe 1915–1965. LIT Verlag Dr W. Hopf, Berlin 2007, ISBN 978-3-8258-0225-7.

!Wahlkreise
Wahlkreise, Sudwestafrika
Liste (Wahlkreise)